Drobin (plaats), plaats in Polen
 Drobin (gemeente), gemeente in Polen